Luis León Herrera (Chiclayo, Lambayeque, 6 de enero de 1925-Lima, 23 de septiembre de 2010) fue un abogado, profesor universitario y escritor peruano. Perteneció a la Generación del 50, de la que también forman parte Julio Ramón Ribeyro, Jorge Bacacorzo, José Durand Flórez, Luis Loayza, Enrique Congrains, entre otros.

Su abuelo fue Augusto F. León Paredes (1866-1927), diputado por Lambayeque (1901-1912) y vicepresidente de la Cámara de Diputados en 1908. Su padre fue el escritor, médico y folclorista Augusto León Barandiarán (1895-1950) cuyo libro “A golpe de Arpa” constituye un referente del folclore lambayecano y su madre fue Leonor Herrera de la Quintana. Su tío fue el abogado, jurista y civilista José León Barandiarán (1899-1987) rector de la Universidad de San Marcos y ministro de Justicia ente otros cargos y fue hermano del filósofo y profesor universitario José León Herrera, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y Director del Centro de Estudios Orientales de la PUCP. Primo hermano del arquitecto y arqueólogo, también lambayecano Carlos Williams León, quien además era casado con Leonor León Herrera, hermana de Luis. Y también primo hermano del abogado y profesor universitario José León Barandiarán Hart. 
 
León Herrera realizó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el cual se graduó de bachiller en Derecho y alcanzó el título de abogado en el año 1949. Se desempeñó como abogado en el Banco de la Nación, fue profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia, enseñando en la Escuela de Policía, Penitenciaría de Lima entre otras instituciones. Fue miembro del Patronato de la Casa Museo Ricardo Palma. Se casó en 1958 con la dama guayaquileña María Victoria Dueñas Estrada, nieta del presidente ecuatoriano Emilio Estrada Carmona (1911) con quien tuvo tres hijos: María Victoria, Luis Augusto y Ricardo León Dueñas.

Prosista y un humanista por formación. Hacia 1975, León Herrera escribía una literatura secreta que solo leía a los compañeros de charla que tenía en su casa y a la que asistían intelectuales, luego publicaría “Cuatro grandes escritores y el mundo judío: Joyce, Kafka, Proust, Mann” (con Ricardo González Vigil y Jorge Dajes) (1983), “Cánticos del agua” (1985), “Animalia” (1986), Inventario de mi alcoba” (1989), “Confidencias de una anciana” (1998) y “Mujer, ese extraño ser” (2000), así como en libros colectivos e innumerables colaboraciones tanto en El Dominical como en la página editorial de El Comercio, Expreso y en otros medios de prensa de alcance nacional. Mereció juicios positivos de escritores y críticos. También publicó varios ensayos sobre sus autores preferidos: Schopenhauer, Kafka y Gracián. Lamentablemente mucha de su obra literaria jamás llegó a publicarse por voluntad propia. Fue un adherente de la Agrupación Espacio (arquitectura y el arte en el Perú).

León fue conferencista en la sociedad intelectual ‘Entre Nous’, entidad donde intelectuales asistían para dictar conferencias sobre temas culturales.

Obras 
 Cuatro grandes escritores y el mundo judío: Joyce, Kafka, Proust, Mann (1983) (con Ricardo González Vigil y Jorge Dajes)
 Cánticos del agua (1985)
 Animalia (1986)
 Inventario de mi alcoba (1989)
 Confidencias de una anciana (1998)
 Mujer, ese extraño ser (2000)

Galería

Referencias

Bibliografía 
 Alberto Tauro del Pino: Enciclopedia ilustrada del Perú Tomo N°9  2001 PEISA Promoción Editorial Inca SA. ISBN 9972-40-158-8 del tomo 9 Impresora en Empresa Editora El Comercio SA Luis León Herrera página 1447-1448 Biografía.

Escritores de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Sanmarquinos (siglo XX)